Långskär kan syfta på följande platser:



Finland

Österbotten 

 Långskär, Vörå, Österbotten,  (64 ha)
 Långskär, Vasa, Österbotten,  (36 ha)

Åland 

 Långskär (Geta, Åland),  (1,3 km²)
 Långskär (Hammarland, Åland), 
 Långskär, Eckerö, 
 Långskär (norr Vårdö, Åland), 
 Långskär (öst Vårdö, Åland),  (32 ha)
 Långskär (sydost Vårdö, Åland),  (94 ha)
 Långskär (Lemland, Åland),  (17 ha)
 Långskär (Brändö, Åland),  (26 ha)
 Långskär (Åva, Brändö, Åland),  (4 ha)
 Bergholm och Långskär, Brändö,  (26 ha)
 Långskär (Torsholma, Brändö, Åland),  (14 ha)
 Långskär (norr Kumlinge, Åland),  (7 ha)
 Långskär (väster Kumlinge, Åland),  (41 ha)
 Långskär (sydost Kumlinge, Åland),  (8 ha)
 Långskär (syd Kumlinge, Åland),  (5 ha)
 Långskär (vid Mosshaga, Sottunga, Åland),  (5 ha)
 Långskär (vid Finnö, Sottunga, Åland),  (34 ha)
 Långskär (söder Husö, Sottunga, Åland),  (24 ha)
 Långskär (Föglö, Åland),  (5 ha)
 Långskär (sydost Kyrkogårdsö, Kökar, Åland),  (0 ha)
 Långskär (vid Hellsö, Kökar, Åland), 
 Långskär (vid Örnsholm, Kökar, Åland), 
 Långskär (sydost Kökar, Åland),  (6 ha)

Egentliga Finland 

 Långskär (vid Åselholm, Iniö), Åboland,  (70 ha)
 Långskär (vid Kolko, Iniö), Åboland,  (7 ha)
 Långskär (vid Perkala, Iniö), Åboland,  (9 ha)
 Långskär (vid Keistiö, Iniö), Åboland, 
 Långskär (vid Äpplö, Houtskär), Åboland,  (6 ha)
 Långskär (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland, 
 Långskär, Korpo, Åboland,  (4 ha)
 Långskär (vid Lökholm, Nagu), Åboland,  (22 ha)
 Långskär (vid Kopparholm, Nagu), Åboland,  (6 ha)
 Långskär (vid Borstö, Nagu), Åboland,  (14 ha)
 Långskär (vid Trunsö, Nagu), Åboland,  (7 ha)
 Långskär (vid Myggskärsfjärden, Nagu), Åboland,  (2 ha)
 Långskär (vid Mjösund, Kimitoön), Åboland,  (9 ha)
 Långskär (vid Vänö, Kimitoön), Åboland,  (9 ha)
 Långskär (sydöst om Rosala, Kimitoön), Åboland,  (14 ha)
 Långskär (sydväst om Rosala, Kimitoön), Åboland,  (2 ha)

Nyland 

 Långskär (vid Hangöby, Hangö), Nyland,  (10 ha)
 Långskär (vid Tvärminne, Hangö), Nyland,  (38 ha)
 Långskär (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Långskär (vid Jussarö, Raseborg), Nyland,  (5 ha)
 Långskär, Lovisa, Nyland,  (3 ha)

Sverige

 Långskärs naturreservat –  ett naturreservat i Värmdö kommun

Se även
Lågskär
Långskäret
Lanskeri
Yttersta Långskär